Вера Быкова: Алентова (Быкова), Вера Валентиновна (род. 1942) — советская и российская актриса.
 Быкова, Вера Николаевна  (1938—2018) — советский и российский тренер по конькобежному спорту.